Rural Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Rural Township du comté de Rock Island dans l'Illinois.
 Rural Township du comté de Shelby dans l'Illinois.
  du comté de Jefferson dans le Kansas.

Homonymie de townships